USS Cheyenne war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Cheyenne benannt wurden:

 USS Cheyenne (1898)
 Cheyenne (CL-86) wurde in USS Vicksburg (CL-86) umbenannt, Kreuzer der Cleveland-Klasse
 USS Cheyenne (BM-10)
 der Bau von Cheyenne (CL-117) wurde abgebrochen
 USS Cheyenne (SSN-773), U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Cheyenne